І́горівка () — село Сакського району Автономної Республіки Крим.